Пьерола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1949) — чилийский профессиональный теннисист.
 Пьерола, Николас де (1839—1913) — перуанский государственный и политический деятель, временный президент Перу.